Brasileiros
 Lucas Lima (músico) — Lucas Scholles Lima
 Lucas Lima (futebolista) — Lucas Rafael Araújo Lima
 Lucas Pedro de Lima

Desambiguações de antropônimos